Fitzalania är ett släkte av kirimojaväxter. Fitzalania ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kirimojaväxter
Fitzalania